

Sigle 
 European Boxing Union – federazione pugilistica europea
 European Broadcasting Union – nome inglese dell'Unione europea di radiodiffusione
 EBU European Blues Union ha lo scopo di diventare il punto di riferimento in Europa per tutti coloro (musicisti, promoter, label, semplici appassionati, media ecc.) che a vario titolo intendono promuovere la cultura e la musica afro-americana nel Vecchio Continente.

Codici 
 EBU – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Saint-Etienne Bouthéon (Francia)
 EBU – codice vettore ICAO di Delta Airelite Business Jets
 ebu – codice ISO 639-3 della lingua embu

Altro 
 Ebu – nomignolo dato al primo esemplare ritrovato di Homo floresiensis